Омельченко Сергей Валерьевич (род. 1963, Красноярск) — генеральный директор ОАО «ВолгаТелеком» с апреля 2005 по апрель 2009 года.

Биография 
Сергей Валерьевич Омельченко родился 12 июля 1963 года в Красноярске.

В 1984 году окончил Новочеркасское высшее командное училище связи. После окончания училища проходил службу в Вооруженных силах СССР.

На работу в отрасль связи пришел в ноябре 1993 года инженером Территориального управления Южного филиала ОАО «Ростелеком»; в ноябре 1997 года стал главным инженером, а в июне 1999 года — директором Территориального управления Южного филиала.

В январе 2002 года был назначен директором Приволжского филиала ОАО «Ростелеком» (г. Самара). 26 апреля 2005 года совет директоров ОАО «ВолгаТелеком» принял решение о назначении С. В. Омельченко на должность генерального директора компании, где он проработал до 26 апреля 2009 года. Является членом Совета Директоров ОАО «ВолгаТелеком».

Позже работал в ООО «Нижний Новгород-Телематика», генеральный директор.

Награды 
Награждён Почетной грамотой Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации (грамотой награждаются работники сферы связи и информатизации, внесшие значительный вклад в развитие инфокоммуникационного комплекса страны).

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Красноярске